Örnberg är ett svenskt efternamn, som även kan stavas Öhrnberg.
Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Örnberg 569
 Öhrnberg 44
Tillsammans blir detta 613 personer.

Personer med namnet Örnberg
 Arthur Örnberg (1883–1967), generalmajor
 Karl Adolf Öhrnberg (1813–1877), finländsk ämbetsman
 Lina Örnberg (född 1990), innebandyspelare
 Sune Örnberg (1925–2007), författare
 Victor Örnberg (1839–1908), arkivman och släktforskare
 Wilhelm Örnberg (1872–1955), banktjänsteman och målare

Källor

Svenska efternamn